El término Eschenbach puede referirse a:

Geografía 

Eschenbach, comuna del estado de Baden Wurtemberg;
Eschenbach in der Oberpfalz, comuna del estado de Baviera;
Wolframs-Eschenbach, comuna del estado de Baviera;

Eschenbach, comuna del cantón de Lucerna;
Eschenbach, comuna del cantón de San Galo;

Personas 
 Wolfram von Eschenbach (1160–1220), escritor y poeta alemán;
 Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916), escritora austríaca;
 Bernhard Eschenbach (1767–1852), constructor de instrumentos alemán;
 Christian Ehrenfried Eschenbach (1712–1788), médico alemán, rector de Rostock;
 Christian Gotthold Eschenbach (1753–1831), químico alemán.